Кюв () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Кюв () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш